

Алгамбра — місто, штат Каліфорнія
 Алгамбра — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Альгамбра